La Nuit des Démons (Night of the Demons) est un film de 1988, réalisé par Kevin Tenney ;
 La Nuit des Démons 2 (Night of the Demons 2) est un film de 1994, réalisé par Brian Trenchard-Smith ;
 La Nuit des Démons 3 (Night of the Demons 3) est un film de 1997, réalisé par Jim Kaufman ;
 Night of the Demons (remake) est un film de 2009, réalisé par Adam Gierasch.